

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Ferdinand Pierre du Cambout de Coislin (1812-1864), homme politique français du  ;
 Henri-Charles de Coislin (1665-1732), prélat français ;
 Marie Anne de Coislin (1732-1817), maîtresse royale (Louis XV) ;
 Pierre du Cambout de Coislin (1636-1706), prélat français ;

Toponymie
 Le duché de Coislin est le nom d'une seigneurie située sur l'actuelle commune de Campbon (Loire-Atlantique);
 La place Coislin est située dans la commune française de Metz ;
 La caserne Coislin était une caserne d’infanterie et de cavalerie, construite au  sur le Champ à Seille à Metz.

Édifice
 Le château de Coislin, à Campbon
 L'hôtel de Coislin est un hôtel particulier du , situé dans le  de Paris

Homonymie
Homonymie de patronyme